Als Warschauer Aufstand werden bezeichnet:
 ein Aufstand während des Kościuszko-Aufstands 1794
 ein Aufstand während des Novemberaufstands 1830
 ein Aufstand während des Januaraufstands 1861
 der Aufstand im Warschauer Ghetto während der Deutschen Besetzung Polens 1943
 der Warschauer Aufstand während der Deutschen Besetzung Polens 1944